Jméno Maxmilián Bavorský má více osob:

 Maxmilián I. Bavorský (1573–1651)
 Maxmilián II. Emanuel (1662–1726), vévoda a kurfiřt
 Maxmilián Josef Bavorský (1808–1888), vévoda.